Kerum bezeichnet:

 Željko Kerum (* 1960), kroatischer Unternehmer und Bürgermeister von Split
 Kerum (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern